Кинни — английская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Кинни, Андре (род. 1989) — американский актёр и комик.
 Кинни, Боб (1920—1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Кинни, Джефф (род. 1971) — американский изобретатель игр, карикатурист и детский писатель.
 Кинни, Тейлор (род. 1981) — американский актёр и модель.
 Кинни, Терри (род. 1954) — американский актёр и театральный режиссёр.
 Кинни, Шон (род. 1966) — американский музыкант и композитор, участник группы Alice in Chains.
 Кинни, Эмили (род. 1985) — американская актриса и певица.
 Кинни, Эмма (род. 1999) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Брайан Кинни — персонаж американского телесериала компании «Showtime» «Близкие друзья», рассказывающего о группе друзей-геев, живущих в городе Питтсбург.

География 
 Кинни — горное озеро в Канаде.

США
 Кинни — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота.
 Кинни — округ штата Техас.

Другое 
 Kinnie — безалкогольный газированный напиток, производящийся на Мальте.

См. также 
 Мак-Кинни — город в США, центр округа Коллин, штат Техас.